Miejscowości w Polsce
 Nowosiółki-Kolonia – kolonia w woj. lubelskim w pow. chełmskim, w gminie Chełm
 Nowosiółki-Kolonia – część wsi Nowosiółki w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Hrubieszów
 Kolonia Nowosiółki – część wsi Nowosiółki w województwie lubelskim, w powiecie tomaszowskim, w gminie Telatyn

 Miejscowość na Białorusi
 Kolonia-Nowosiółki (; ) – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kobryńskim, w sielsowiecie Ostromecz

 Zobacz też 
 Nowosiółki